Meader ist der Familienname folgender Personen:

 Darmon Meader (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Herman Lee Meader (1874–1930), US-amerikanischer Architekt
 Stephen W. Meader (1892–1977), US-amerikanischer Schriftsteller
 Vaughn Meader (1936–2004), US-amerikanischer Komiker